Eduardo Jorge Guillermo de Anhalt (en alemán: Eduard Georg Wilhelm von Anhalt; Dessau, 18 de abril de 1861-Berchtesgaden, 13 de septiembre de 1918) fue un príncipe alemán de la Casa de Ascania y penúltimo soberano gobernante del Ducado de Anhalt desde abril hasta septiembre de 1918.

Primeros años 

Eduardo nació en Dessau, la capital del Ducado de Anhalt-Dessau, en 1861, como el tercer hijo del duque Federico I de Anhalt (1831-1904) y de su esposa, la princesa Antonieta de Sajonia-Altemburgo (1838-1908). Como el mayor de los hermanos de Eduardo, Leopoldo, murió sin hijos varones, y el siguiente de los hermanos, Federico, no tenía descendencia, Eduardo se convirtió en heredero natural y príncipe heredero tras la muerte de su padre, el duque Federico I, en 1904.

Reinado 
Eduardo sucedió a su hermano, el duque Federico II de Anhalt, el 21 de abril de 1918, pero su breve reinado llegó a su fin cinco meses después con su propia muerte el 13 de septiembre de 1918. Fue sucedido por el mayor de sus hijos supervivientes, el príncipe Joaquín Ernesto, bajo la regencia del hermano menor de Eduardo, el príncipe Ariberto.

Matrimonio e hijos 
El duque Eduardo se casó con la princesa Luisa Carlota de Sajonia-Altemburgo (1873-1953) en Altemburgo, el 6 de febrero de 1895. Ella era la hija del príncipe Mauricio de Sajonia-Altemburgo y de su esposa, la princesa Augusta de Sajonia-Meiningen. Tuvieron seis hijos antes de divorciarse en 1918.

Federica (1896-1896).
Leopoldo (1897-1898).
María Augusta (1898-1983), se casó con el príncipe Joaquín de Prusia.
Joaquín Ernesto (1901-1947).
Eugenio (1903-1980), se casó con Anastasia Jungmeier (1901-1970).
Anastasia (nacida en 1940), se casó con el margrave María Manuel de Meissen.
Wolfgang (1912-1936).

Ancestros

Referencias 
Online Gotha

Duques de Anhalt del siglo XX (casa de Ascania)
Nacidos en Dessau
Grandes cruces de la Orden de Alberto el Oso